San Pedro bezeichnet folgende Municipios:

in Bolivien:
 Municipio San Pedro (Pando) in der Provinz Manuripi im Departamento Pando
 Municipio San Pedro (Santa Cruz) in der Provinz Obispo Santistevan im Departamento Santa Cruz
 Municipio San Pedro de Buena Vista in der Provinz Charcas im Departamento Potosí
 Municipio San Pedro de Curahuara in der Provinz Gualberto Villarroel im Departamento La Paz
 Municipio San Pedro de Macha in der Provinz Chayanta im Departamento Potosí
 Municipio San Pedro de Quemes in der Provinz Nor Lípez im Departamento Potosí
 Municipio San Pedro de Totora in der Provinz San Pedro de Totora im Departamento Oruro
 Municipio San Pedro de Tiquina in der Provinz Manco Kapac im Departamento La Paz
in Mexiko:
 Municipio San Pedro (Coahuila) im Bundesstaat Coahuila
 Municipio San Pedro Mixtepec (Distrito 22), in der Región Costa im Bundesstaat Oaxaca
 Municipio San Pedro Mixtepec (Distrito 26), in der Región Sierra Sur im Bundesstaat Oaxaca